Faux kan syfta på:
 Faux, Ardennes
 Faux, Dordogne